

Geografia
 Naylor – comune statunitense nello Stato del Missouri

Persone 
 Brian Naylor – pilota automobilistico britannico
 Frank Naylor – giocatore di football americano statunitense
 George Naylor – avvocato e politico inglese
 Gloria Naylor – scrittrice statunitense
 Guillermo Naylor – giocatore di polo argentino
 Lee Naylor – calciatore inglese
 Phyllis Reynolds Naylor – scrittrice statunitense
 Richard Naylor – calciatore inglese
 Robert Naylor – attore e doppiatore canadese
 Stuart Naylor – calciatore inglese
 Tom Naylor – calciatore inglese
 Zoe Naylor – attrice australiana

Altro
 25231 Naylor – asteroide della fascia principale
 Naylor Road – stazione della metropolitana di Washington